CLEC steht für:
 Competitive Local Exchange Carrier, siehe Teilnehmernetzbetreiber

Clec steht für:
 den rumänischen Namen der serbischen Ortschaft Klek, siehe Klek (Zrenjanin)

CLEC